Колумбия является высокоурбанизированной страной, где 70 % населения проживает в крупных городах. Последняя перепись населения проводилась в 2005—2006 гг., в дальнейшем статистический подсчёт проводился Национальным Административным Департаментом Статистики (DANE) на основе данных по занятости и миграции населения. Ниже приведён список крупнейших городских муниципалитетов по населению.

Города-миллионники

Богота 

Крупнейший город и столица Колумбии, административный центр департамента Кундинамарка. В городе проживает около 1/6 населения страны. В пределах агломерации проживает почти 10 млн человек. Богота расположена в межгорной котловине Восточной Кордильеры Анд, на высоте 2600 м, отчего климат в городе относительно прохладный. Средняя температура самого тёплого месяца составляет +14 °С, а самого холодного около +13 °С.
Главный политический, экономический и культурный центр Колумбии. Концентрирует ¼ ВВП страны. Основана в 1538 году испанскими конкистадорами в центре цивилизации индейцев чибча.

Медельин 

Второй по значимости и величине город Колумбии. Медельин называют «Промышленной столицей Колумбии», кроме того город носит прозвища «Город Вечной Весны», «Столица гор», «Город цветов», «Столица Орхидей», «Прекрасная Деревня», «Серебряная Чашечка». Основан в 1616 году как деревня Сан-Лоренцо (ныне престижный район El Poblado — «Деревня»).

Получил бурное развитие благодаря месторождениям золота. В течение последней четверти XX века город Медельин считался штаб-квартирой Пабло Эскобара, лидера уголовной группировки, занимавшего седьмое место среди богатых людей мира, благодаря торговле наркотиками. В связи с этим город приобрёл недобрую славу столицы мирового наркобизнеса. Город приобрел прежнюю промышленную динамику развития в начале XXI столетия, было построено метро, усовершенствована городская инфраструктура, полиция добилась существенных успехов в борьбе с преступностью. В настоящее время Медельин стал современным, экономически развитым городом, привлекающим множество туристов каждый год.

Город расположен на севере Анд в долине Абурра, на берегах небольшой реки Порсе. Медельин лежит в зоне экваториального климата, но, благодаря полуторакилометровой высоте над уровнем моря и западным ветрам с Тихого океана, в целом климат Медельина можно назвать комфортным и умеренно тёплым.

Кали 

Один из трёх крупнейших городов Колумбии, центр департамента Валье-дель-Каука. Расположен на западе страны, в долине реки Каука, на высоте около одного километра над уровнем моря. Это единственный крупный колумбийский город, который расположен вблизи побережья Тихого океана. Город основан в 1536 году испанским конкистадором Себастьяном де Белалькасаром.

Кали — спортивный центр Колумбии. Это единственный в стране город, который был местом проведения Панамериканских игр (в 1971 году), в 1992 году — чемпионат мира по борьбе, в 2013 — Всемирные игры, в 2014 — чемпионат мира по трековым велогонкам, в 2015 — чемпионат мира по легкой атлетике среди юношей. Город также известен как «Мировая столица сальсы».

Барранкилья 

Главный порт Колумбии, расположенный у устья самой длинной реки страны — Магдалена, впадающей в Карибское море, центр департамента Атлантико. Крупнейший промышленный город Колумбийского карибского региона. Город известен как Колумбийские Золотые Ворота, ранее считался раем для мигрантов из Европы, Ближнего Востока и других регионов Азии, был одним из самых современных и индустриально развитых городов Колумбии (в первой половине XX века), вторым по величине. Ныне уровень жизни несколько упал, вследствие коррупции и смещения вектора государственных инвестиций в пользу других колумбийских городов.

В Барранкилье проводится один из главных и самых красочных празднеств в стране — Барранкильский карнавал. Он был признан неотъемлемой частью культурного наследия страны Конгрессом Колумбии в 2001 году и ЮНЕСКО в 2003 году.

В 1919 году был построен международный аэропорт, который стал первым аэропортом в Южной Америке.

Картахена 

Картахена-де-Индиас — крупный порт на берегу Карибского моря. Основан в 1533 году испанскими конкистадорами с целью освоения джунглей Южной Америки в поисках Эльдорадо. Благодаря выгодному расположению и удобной бухте Картахена быстро стала одним из важнейших перевалочных пунктов в торговле между Старым и Новым светом, и основным портом для вывоза в Испанию золота и серебра. Город нередко подвергался нападениям пиратов с целью ограбления. В начале XIX века город был почти полностью разрушен, причиной чему была гражданская война и связанные с ней проблемы — голод, эпидемии, прекращение торговли и т. д. В начале XX века, после открытия нефтяных месторождений, началось возрождение города. Ныне приоритет отдан туризму, чему благоприятствует расположение на Карибском море и богатая колониальная архитектура, сохранившаяся ещё с XVI века.

Колумбия
Списки:Колумбия